Palkovský je příjmení více osob:

 Edmund Palkovský (1858–1930) – český vlastenec, právník, podnikatel a činovník českých národních organizací na Ostravsku
 Jiří Palkovský (* 1951) – československý atlet
 Oldřich Palkovský (1907–1983) – český hudební skladatel a pedagog
 Věra Palkovská (* 1963) – česká politička a pedagožka, starostka města Třinec